Юре́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Юрий.

Известные носители 
 Юревич, Анатолий Иванович (род. 1957) — белорусский футбольный тренер и функционер.
 
 
 Юревич, Анна Степановна (в монашестве — Палладия; 1812—1894) — игуменья Великолукского Вознесенского монастыря.
 Юревич, Вадим Александрович (1872—1963) — русский медик, профессор ВМА.
 Юревич, Виктор Иванович — советский деятель внутренней безопасности, депутат Верховного Совета РСФСР.
 Юревич, Владимир Николаевич (1869—1907) — российский шахматист и литератор.
 Юревич, Игнатий Иванович (1823—1880) — статский советник, доктор медицины Харьковского университета, автор ряда научных трудов.
 Юревич, Ирина Александровна (род. 1955) — советская актриса.
 Юревич, Михаил Валериевич (род. 1969) — российский политик и предприниматель, губернатор Челябинской области (2010—2014).
 Юревич, Сергей Александрович (1875—1969) — русский скульптор.
 Юревич, Эдуард Иванович (1888—1958) — ответственный (1-й) секретарь Башкирского областного комитета ВКП(б).
 Юревич, Ян (род. 1954) — польский актёр.

См. также 
 Юрьевич

Примечания